Kühweg ist der Name folgender Orte:

  Kühweg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft von Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
  Kühweg (Gemeinde Nötsch), Ortschaft von Nötsch im Gailtal, Bezirk Villach-Land, Kärnten